Гана Мандлікова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Навратілова, яка виступала в парі з Джиджі Фернандес.

Фернандес і Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Яна Новотна і Гелена Сукова з рахунком 6–2, 6–4. Для Навратілової це був 31-й і останній титул на турнірах Великого шолома в парному розряді, рекорд за весь час.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1990 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1990 у жіночому тенісі
1990 в американському спорті